Это список знаменосцев, которые представляли Австралазию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Австралазия на Олимпийских играх

Примечания 

Австралазия на Олимпийских играх